Ауре́лио Де Лауре́нтис  (; род. 24 мая 1949, Рим) — итальянский кинопродюсер. Владелец кинокомпании «Filmauro» (общество с ограниченной ответственностью, занимающееся производством и распространением фильмов), основанной совместно с его отцом в 1975 году в Италии. Владелец футбольных клубов «Наполи» и «Бари».

За свою карьеру спродюсировал более 70 фильмов. Его первый фильм был выпущен в 1977 году (драма «Мелкий-мелкий буржуа»).

Биография 
Родился 24 мая 1949 года в Риме в семье кинопродюсера Луиджи Де Лаурентиса.

«Наполи» 
В сентябре 2004 года стал президентом итальянского футбольного клуба «Наполи». Команда носила название «Napoli Soccer». Клуб был банкротом и выступал в Серии C1 (3-й уровень в системе футбольных лиг Италии). В сезоне 2005/2006 неаполитанцы заняли 1-е место в чемпионате и завоевали путёвку в Серию B (2-й уровень в системе лиг Италии). После этого клуб выкупил своё историческое название — «Società Sportiva Calcio Napoli». В сезоне 2006/2007 клуб занял 2-е место в чемпионате и напрямую вышел в Серию A (высший дивизион итальянского футбола). В сезоне 2011/2012 «Наполи» выиграл первый большой трофей при Де Лаурентисе — Кубок Италии. В сезоне 2013/2014 команда снова выиграла Кубок Италии. В декабре 2014 года клуб выиграл Суперкубок Италии.

Семья 
Отец — Луиджи Де Лаурентис (1917—1992), кинопродюсер. Дядя — Дино Де Лаурентис (1919—2010), кинопродюсер. Сын — Луиджи Де Лаурентис — младший (род. 1979), кинопродюсер.

Фильмография

Награды и номинации

В кинематографе

Государственные награды 
 Командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (1995).
 Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2004).
 Кавалер ордена «За заслуги в труде» (2008).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Filmauro.it

Предприниматели Италии
Футбольные функционеры Италии
ФК «Наполи»
Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
Лауреаты премии «Серебряная лента»